Itaim pode se referir:

Itaim Bibi - distrito da zona oeste de São Paulo;
Itaim Paulista - distrito da zona leste de São Paulo;
Itaim - distrito do município de Guarulhos;
Córrego Itaim - córrego da Grande São Paulo.
Santo Antônio do Itaim (ou somente Itaim) - distrito de Minas Gerais;

Desambiguação